Moutinho ist der Familienname folgender Personen:

 Hélder Moutinho (* 1969), portugiesischer Sänger
 
 Pedro Moutinho (* 1976), portugiesischer Fado-Sänger
 Thierry Moutinho (* 1991), Schweiz-portugiesischer Fußballspieler